Een teeltkalender geeft aan wanneer een bepaald gewas gezaaid, gepoot/geplant en geoogst kan worden. Onderstaande kalender geldt voor Nederlandse omstandigheden.

Groente vollegrond

 
Tuin